Molekulska formula -{C3H5ClO}- se može odnositi na:

 Hloroaceton
 Epihlorohidrin